Glass (rivier), een rivier op Man

 Personen
 Alice Glass (1988), Canadees zangeres
 Philip Glass (1937), Amerikaans componist
 Ron Glass (1945), Amerikaans acteur
 Stephen Glass (1972), Amerikaans journalist

 Overig
 Aero Glass, grafische stijl van Windows
 Google Glass, een bril van Google
 Glass (film), een film uit 2019